

Astronomia 

2386 Nikonov – asteroide della fascia principale

Persone 

Vadim Nikonov (1948) – calciatore sovietico
Viktor Petrovič Nikonov (1929-1993) – politico sovietico